

Sigle 
 Estados Unidos Mexicanos – nome ufficiale in spagnolo del Messico

Codici 
 EUM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Neumuenster (Germania)